Янковски може да се отнася за:
 Евгений Янковски (1837 – 1892), руски офицер и чиновник
 Зенон Янковски (р. 1937), полски космонавт
 Олег Янковски (1944 – 2009), руски актьор